Miklas je původně české příjmení. Mezi jeho nositele patří:
 Wilhelm Miklas (1872–1956) – rakouský prezident českého původu
 Milan Miklas (* 1968) – český fotbalista
 Hermann Miklas (* 1953) – rakouský evangelický duchovní